Приего ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 80,91 км². Население — 1124 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки